Татьяна Краснова:
* Краснова, Татьяна Владимировна (род. 1990) — российская волейболистка.
 Краснова, Татьяна Геннадьевна (род. 1995) — белорусская футболистка.
 Краснова, Татьяна Григорьевна (род. 1963) — ректор Хакасского государственного университета (с 2015 года).
 Краснова, Татьяна Николаевна — российская балерина, дипломант конкурса «Золотая маска» (1998), педагог .